Barker Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barker Mountain (Alabama)
 Barker Mountain (Kalifornien)
 Barker Mountain (Maine)
 Barker Mountain (Montana)
 Barker Mountain (New York)
 Barker Mountain (Oklahoma)
 Barker Mountain (Vermont)
 Barker Mountain (Washington)